Јосип Петричић (Хвар, 9. новембар 1904 — Загреб, 21. мај 1964) је био југословенск филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е
|-
| 1951. || Бакоња фра Брне || Фра-Вртиреп
|-
| 1955. || Дјевојка и храст || Роко
|-
| 1955. || Дјевојка и храст Кратки филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1960. || На тараци ТВ филм || Нико
|-
| 1961. || Царево ново рухо || Скочибуха
|-
| 1961. || Сива биљежница ТВ филм || /
|-
| 1961. || Покојник ТВ филм || /
|-
| 1963. || Посљедњи витезови ТВ филм || /
|-
| 1964. || Слијепи колосијек ТВ филм || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1904.
Умрли 1964.
Југословенски глумци
Хварани